Эндрю «Энди» Джеймс Саммерс (; 31 декабря 1942, Полтон-ле-Файлд, Ланкашир, Англия) — британский гитарист и композитор, известный по своей работе в группах The Police и The Animals.

Биография

Ранняя жизнь 
Эндрю Джеймс Саммерс родился 31 декабря 1942 в городке Полтон-ле-Файлд, Ланкашир, Англия, в семье Морис и Жана Сомерсов. В юном возрасте, он переехал в Борнмут, Дорсет, учиться в школе Attended Summerbee School и взял в руки гитару в возрасте 14 лет. В 17 лет он играл в местных клубах. В подростковом возрасте он работал в Борнмутском музыкальном магазине, который часто посещал молодой Роберт Фрипп. Хотя Саммерс был, по существу-самоучка, когда он начал свою профессиональную музыкальную карьеру, он изучал классическую гитару в California State University в Нортридже в течение четырёх лет, до 1973 года.

Карьера до The Police 
Саммерс начал свою музыкальную карьеру в 1960-х, как гитарист ритм-энд-блюз группы Zoot Money’s Big Roll Band, и в её последующием вополощение психоделического периода, Dantalian’s Chariot. В 1968 году Саммерс был членом (на пару месяцев, с мая по июль) джаз-фьюжн группы Soft Machine, которая относилась к кентерберийской сцене, хотя он и не сделал записей с группой. Он записал альбом «Love Is» с группой The Animals, и провел большую часть середины семидесятых работая сессионным музыкантом у Кевина Эйерса, Кевина Койна и других артистов. Кроме того, он был членом группы Strontium 90, в которую помимо него вошли Стинг, Стюарт Коупленд и Майк Хоулетт.

Когда он вернулся в Лондон, он изменил свою фамилию с Сомерс на Саммерс.

Период The Police 
Саммерс достиг международного успеха в качестве гитариста группы The Police (когда он впервые встретился со Стингом и Коуплендом в 1977 году, ему было 35 лет, он был старше их почти на десятилетие), особенно на популярных хитах, таких как «Message in a Bottle», «Don’t Stand So Close to Me», и «Every Breath You Take». Саммерс был автором нескольких песен группы, таких, как «Omegaman» и «Mother», а его инструментальная «Behind My Camel» (на которой Стинг отказался играть) получила Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное рок исполнение» в 1980 году. Хотя Стинг был основным вокалистом группы, Саммерс пел на некоторых песнях, в том числе «Be My Girl — Sally» (которую он написал в соавторстве) и «Mother».

После The Police 
После распада The Police в 1984 году Саммерс продолжил свою музыкальную карьеру, он записал двенадцать сольных альбомов, сотрудничал со многими другими музыкантами, активно гастролировал под собственным именем. Журнал Guitar Player Magazin признавал его лучшим поп-гитаристом в течение пяти лет, в качестве сольного исполнителя и в сотрудничестве с другими музыкантами. Он также развил свою карьеру как писатель (книг и эссе) и фотограф.

Дискография

Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 
 
 Andy Summers Fender tribute Telecaster homepage
 BBC interview with Andy Summers including audio
 Andy Summers in Fender News
 Book Review of Andy Summers' One Train Later
 Contemporary interview with Andy Summers
 Andy Summers Detailed Discography, Timeline and Equipment List
 Andy Summers Play-/Sound-Alike (German instructions)

Музыканты The Police
Музыканты кентерберийской сцены
Исполнители новой волны
Музыканты The Animals
Рок-гитаристы Великобритании
Музыканты Soft Machine
Соло-гитаристы
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже
Члены Зала славы рок-н-ролла